Fouad Sedrati (1976-), footballeur algérien.
 Nadir Sedrati (1938-), tueur en série français. 
 Zoheir Sedrati (1978-), footballeur algérien.